Государственный экзамен — экзамен, принимаемый государственной комиссией с целью допущения экзаменуемого к выполнению какой-либо профессиональной деятельности или занятию какой-либо должности.

Государственные экзамены в СССР и РФ 
В СССР и Российской Федерации государственные экзамены сдавались и сдаются в качестве выпускных в высших и средних специальных учебных заведениях. Государственные экзамены сдаются по нескольким специальным дисциплинам, как правило на последнем курсе обучения перед началом дипломного проектирования. Для некоторых специальностей, в частности медицинских, государственные экзамены служат единственным способом государственной аттестации выпускников.

В СССР студенты вузов также сдавали государственные экзамены по общественно-политическим наукам.

Государственные экзамены принимаются государственными квалификационными комиссиями средних специальных учебных заведений или государственными экзаменационными комиссиями вузов. Председателем комиссии является крупный специалист или учёный в отрасли, с которой связана будущая профессиональная деятельность выпускников, не работающий в данном учебном заведении. В состав комиссии также входят в вузах: декан соответствующего факультета или его заместитель, заведующие кафедрами, профессора и доценты; в средних специальных учебных заведениях: директор или его заместитель и несколько преподавателей специальных дисциплин.

К сдаче государственных экзаменов допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана. Решение об оценке за государственный экзамен принимается на закрытом заседании комиссии простым большинством голосов.

Государственные экзамены в Китае

Государственные экзамены в Германии 
В Германии государственные экзамены (:de:Staatsexamen) служат выпускными экзаменами в вузах по профессиям, деятельность которых регулируется государством: врачи, аптекари, адвокаты, учителя и т. д. Экзамены организуются специальным государственным учреждением: Prüfungsamt.

См. также 
 Единый государственный экзамен

Литература 
 
 Зипунникова, Наталья Николаевна. Правовое регулирование испытаний в университетских комиссиях (из истории Российской образовательной политики конца XIX начала XX В.). // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право» 1 (2012).

Примечания 

Среднее профессиональное образование
Высшее образование